Jonas Alströmer kan avse:

 Jonas Alströmer (1685–1761), svensk entreprenör.
 Jonas Alströmer (1769–1845), svensk ämbetsman.
 Jonas Alströmer (1807-1891), svensk friherre.
 Jonas Alströmer den yngre (1840-1917), svensk riksdagsman.
 Jonas Alströmer (1877–1955), svensk diplomat.

Se även
 Alströmer